Пиерия () е областна единица в Република Гърция. Намира се в южната част на Централна Македония. Център на нома е град Катерини. По територия е най-малкият ном в Егейска Македония. Името Пиерия произлиза от името на древно племе и на древна държава. В Пиерия има много градове, представляващи археологически интерес, като Дион, Пидна и Платамонас. Според легендите Пиерия е също „царството“ на Орфей и на музите. Най-високата планина в Гърция – Олимп, също се намира тук.

Транспорт 
През нома преминават следните главни пътища:
 Магистрала GR-1 (E75)
 Гръцки републикански път GR-13

Деми 
Административното деление до 2011 година по деми е:

Спортни отбори 
 Пиерикос

Външни препратки 
 Туризмът в Пиерия
 Културни забележителности
 Жълти страници на Пиерия 
 Фотографии от Пиерия 
 Пиерия – селища, плажове и полезна информация

Областни единици в Гърция
Централна Македония
География на Древна Македония